Аладдин Ислам оглы Ахмедов  (; ) — азербайджанский учёный, доктор технических наук.

Биография 
Родился 25 октября 1948 года в селе Большая Мазра (Бёюк Мазра) Басаркечарского района Армянской ССР.

Окончил химический факультет Азербайджанского государственного университета.

Являлся руководителем лаборатории, старшим научным сотрудником Института химии присадок Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).

Научная деятельность 
Основными научными достижениями является синтез различных полимеров и сополимеров винильных мономеров и использование их в качестве вязкостных присадок и синтетических компонентов к нефтяным маслам.

Аладдин Ахмедов — автор 160 опубликованных научных работ, 2 монографий.

Избранные научные труды

Источники 
 Аладдин Ислам оглы Ахмедов